Шарбонно () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шарбонно, Жан-Батист (1805—1866) — американский торговец и военный разведчик, сын Сакагавеи и Туссена Шарбонно.
 Шарбонно, Паскаль (род. 1983) — канадский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Шарбонно, Патриша (род. 1959) — американская киноактриса.
 Шарбонно, Поль-Эмиль (1922—2014) — прелат Римско-католической церкви, вспомогательный епископ Оттавы, 6-й титулярный епископ Тапса и 1-й епископ Холла.
 Шарбонно, Туссен (1767—1843) — франкоканадский исследователь, торговец и траппер.
 См. также